

Animali
 cane – mammifero della famiglia dei Canidi

Astrologia
 Cane – uno dei venti animali del Calendario cinese
 Cane – segno dello zodiaco maya

Astronomia
 Cane Maggiore – costellazione
 Cane Minore – costellazione
 Cani da Caccia – costellazione
 Galassia Nana Ellittica del Cane Maggiore – galassia irregolare
 Stella del Cane – modo alternativo di indicare Sirio

Letteratura
 Il cane – racconto di Howard Phillips Lovecraft
 Canne (Cane) – romanzo di Jean Toomer del 1923

Persone
 Facino Cane – condottiero 
 Paolo Canè – tennista
 Cané – nome con cui era noto il calciatore Faustinho Jarbas

Televisione 
 Ingegner Cane – personaggio immaginario interpretato da Fabio De Luigi per la trasmissione televisiva Mai dire Domenica
 I signori del rum (Cane) – serie televisiva statunitense (2007)

Geografia
 Canè – frazione del comune di Limana
 Canè – frazione del comune di Malvaglia
 Canè – frazione del comune di Vione
 Val Canè – valle alpina della Provincia di Brescia
 Rio Canè – affluente del torrente Sturla
 Grotta del Cane – cavità situata nei Campi Flegrei
 Cane – comune dell'Honduras nel Dipartimento di La Paz

Altro
 cane – martelletto che in diverse armi da fuoco, con uno scatto, provoca l'accensione della carica esplosiva e quindi lo sparo
 cane – ferro a sezione quadra, munito di testa, che viene infilato nei fori del banco da falegname per tenere fermo il pezzo in lavoro
 cane – in araldica, simbolo di fedeltà, vigilanza, amicizia e attaccamento
 cane a sei zampe – marchio dell'ENI
 re cane – figura leggendaria
 CANE (Computer Automatico Numerico Educativo) – computer simulato, inventato dal prof. Grasselli, utilizzato per l'apprendimento delle basi della programmazione all'università di Pisa, Istituto di Scienze dell'informazione negli anni '70.
 cane – adattamento di khan

Pagine correlate 
 Canè
 Cani